Bimini bezeichnet:

 Bimini (Bahamas), eine Inselgruppe der Bahamas 
 Bimini (Gedicht), eine unvollendete Verserzählung von Heinrich Heine
 Bimini (Verdeck), ein Verdeck von Yachten 
 Bimini Road, eine Felsformation im Flachwasser vor der Insel North Bimini
 Bimini-Werkstätten, von Fritz Lampl und Josef Berger aufgebaute Wiener Glaskunst-Manufaktur